Lista das 730 comunas do departamento francês de Mosela.

(CAF) Communauté d'agglomération de Forbach, criada em 2003.
(CAM) Communauté d'agglomération de Metz Métropole, criada em 2002.
(CAS) Communauté d'agglomération de Sarreguemines Confluences, criada em 2002, also partly in the Bas-Rhin département.
(CAT) Communauté d'agglomération Portes de France-Thionville, criada em 2004.
(CAH) Communauté d'agglomération du Val de Fensch, criada em 2000.

|}

Moselle